Трунин — фамилия; имеет женскую форму Трунина.

 Известные носители 
 Трунин, Вадим Васильевич (1935—1992) — советский писатель, публицист, киносценарист.
 Трунин, Василий Федорович (1906—1958) — советский полковник.
 Трунин, Иван Вадимович (1971—1999) — русский поэт, историк.
 Трунин, Михаил Рюрикович (род. 1958) — советский и российский физик.
 Трунин, Рюрик Фёдорович (1933—2016) — советский и российский физик. См. также